Slalom gigant mężczyzn na 43. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim zostanie rozegrany 13 lutego 2015 roku na trasie Birds of Prey / Golden Eagle. Tytułu mistrza świata ze Schladming będzie bronił Amerykanin Ted Ligety.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Slalom gigant mężczyzn